

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Muv“ beginnt.

Muv 



Muve 
 Müveddet Kadın (1893–1951), dritte Kadın des osmanischen Sultans Mehmed VI.

Muvu 
 Muvunyi, Hermas (* 1988), ruandischer Sprinter und Mittelstreckenläufer